Seznam 10 největších bludných balvanů v Litvě:

Všechny bludné balvany pocházejí původně z Fennoskandinávie.

Reference

Externí odkazy 
 
Bludné balvany v Litvě
Seznamy k Litvě